Това е списък на триумфални арки, построени в Древен Рим.

Източници 
 Тит Ливий, Ab Urbe condita, 33,27; 37,3.
 Марк Тулий Цицерон, In Verrem actio prima.